Таскора — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Таскора — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Таскора — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Таскора — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Таскора — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.